Unescoceratops koppelhusae — вид птицетазовых динозавров, принадлежащих к группе цератопсов и живших в течение верхнемеловой эпохи на территории Северной Америки.

Вид назван и описан в 2011—2012 годах исследователями Майклом Райаном, Дэвидом Эвансом, Филипом Карри, Калебом Брауном и Дональдом Бринкманом. Название рода происходит от ЮНЕСКО, и древнегреческих слов κέρας, keras — «рога», и ὤψ, oops — «лицо/морда». Видовое обозначение дано в честь палеонтолога Eva Koppelhus.

Останки, голотип TMP 95.12.6, были найдены в «парке динозавров» (Dinosaur Provincial Park) в провинции Альберта, Канада, в местности Steveville Badlands в геологических породах, датируемых кампанским веком. Они состоят из частичной нижней челюсти.

Unescoceratops представлял собой небольшого динозавра длиной около полутора метров. Нижний фрагмент челюсти составляет около 15 см в длину. Исследователи поместили данного динозавра в семейство Leptoceratopidae. Согласно кладистическому анализу род Unescoceratops является сестринским роду Zhuchengceratops, найденному на территории Китая.

Примечания 

Leptoceratopsidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2012 году
ЮНЕСКО